Prácheň bezeichnet mehrere geographische Objekte in Tschechien:
 Prácheň, Ortsteil von Kamenický Šenov, Okres Česká Lípa
 Prácheň, Ansiedlung in der Gemeinde Velké Hydčice, Okres Klatovy
 Prácheň (Berg), Berg in der Bavorovská vrchovina
 Burg Prácheň